Alekszandr Alekszejev
Ali Alijev
David Ajrapetján
Jurij Arbacsakov
Georgij Balaksin
Andrej Balanov
Artur Beterbijev
Rahim Csahkijev
Gajdarbek Gajdarbekov 
Andrej Gogoljev
Szultan Ibragimov
Alekszandr Jagubkin
Szergej Kazakov
Matvej Korobov
Gennagyij Kovaljov
Alekszandr Lebzjak
Alekszej Lezin
Jevgenyij Makarenko
Raimkul Malakbekov 
Alekszandr Maletin
Oleg Maszkajev
Albert Pakejev
Alekszandr Povetkin
Roman Romancsuk
Oleg Szaitov 
Albert Szelimov
Iszlam Timurzijev
Alekszej Tyiscsenko
Szergej Vodopjanov

 Amato~r
Ökölvívólisták